Friend Husband – film del 1918 diretto da Clarence G. Badger
Friend Husband – film del 1918 diretto da Walter Wright